Walchia peut désigner :
  Walchia Sternb., 1825, un genre fossile de conifères de la famille des Utrechtiaceae ;
 Walchia Ewing, 1931, un genre d'acariens de la famille des Walchiidae :
 Walchia (Walchia) Ewing, 1931, sous-genre de Walchia Ewing, 1931.

Homonymie de genre en biologie